Fettig ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Fettig (* 1953), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Mitch Fettig (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler